Виктор Федотов:
 Федотов, Виктор Андреевич (1933—2001) — советский и российский дирижёр.
 Федотов, Виктор Данилович (род. 1956) — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.